Zawody w judo na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w kategorii poniżej 60 kilogramów mężczyzn odbywały się dnia 7 września w Beijing Workers' Gymnasium. 

Złoto zdobył reprezentant Algierii Mouloud Noura.

Turniej główny

Repesaże

Runda 1

Półfinały

Finały

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
Judo na igrzyskach paraolimpijskich